Kelaino ist in der griechischen Mythologie:
 Kelaino (Harpye), eine der Harpyen
 Kelaino (Plejade), eine der Plejaden
 Kelaino (Amazone), eine der Amazonen
 Kelaino (Tochter des Hyamos), Tochter des Hyamos, Mutter des Delphos
 Kelaino (Tochter des Danaos), Tochter des Danaos